Selbstbescheidung bezeichnet

 das Verzichten auf bestimmte Ansprüche, siehe Abstinenz
 Bescheidenheit